A Szulejmán arab → török eredetű utónév, eredeti arab verziója a Salamonnak megfelelő Szulajmán, modern törökül Süleyman.

Szulejmán nevű személyek

Omajjádok 
 Szulejmán omajjád kalifa, az Omajjád-dinasztia tagja (ur. 715–717)

Az Oszmán Birodalomban 
 Szulejmán edirnei szultán (1377–1411), az Oszmán Birodalom részuralkodója 
 I. Szulejmán (1494–1566), az Oszmán Birodalom 10. szultánja, meghalt Szigetvár ostrománál
 II. Szulejmán (1642–1691), az Oszmán Birodalom 21. szultánja
 Szari Szulejmán († 1687), az Oszmán Birodalom nagyvezíre, a nagyharsányi csata vesztese

A Szeldzsuk Birodalomban 
 I. Szulejmán rúmi szeldzsuk szultán
 II. Szulejmán rúmi szeldzsuk szultán

Az újkori Törökországban 
 Süleyman Demirel (1924–2015), a Török Köztársaság volt miniszterelnöke, 1993–2000 között államfője

Média 
 Szulejmán (Muhteşem Yüzyıl), monumentális török filmsorozat

Magyar keresztnevek (Sz)